Торбино:
 Торбино — озеро на севере Окуловского района Новгородской области
 Торбино — деревня в Окуловском районе Новгородской области, на северном берегу озера Торбино
 Торбино — посёлок и железнодорожная станция в Окуловском районе Новгородской области, на южном берегу озера Торбино
 Торбино — деревня в Любытинском районе Новгородской области